Белянско-Тынецкий ландшафтный парк () — природоохранная зона, ландшафтный парк в Малопольском воеводстве, Польша. Парк занимает часть акватории Вислы между Краковом и селом Сьцеёвице и входит в Объединение Юрайских ландшафтных парков Малопольского воеводства. Парк занимает часть Кракова, остальная часть приходится на гмины Чернихув и Лишки Краковского повята.

История 
Парк был основан в 1981 году. Общая площадь парка в настоящее время составляет 65,02 квадратных километра. В парк входят три лесных территорий: Вольский лес, лесные массивы возле бывшего села Тынец и Чернихова. Название парка происходит от наименования находящихся на территории парка монастыря камедулов в районе бывшей деревни Беляны и монастыря бенедиктинцев в бывшей деревне Тынец (эти бывшие деревни сегодня входят в состав Кракова).

На территории Белянско-Тынецкого ландшафтного парка находятся:
 Заповедники:
 Заповедник «Белянские скалки»;
 Заповедник «Паненские скалы»;
 Заповедник «Скалки-Пшегожалские»;
 Заповедник «Сколчанка».
 Памятники природы. На территории парка находятся 63 памятника природы;
 Памятники:
 Церковь Успения Пресвятой Девы Марии — памятник культуры Малопольского воеводства;
 Бенедиктинское аббатство — памятник культуры Малопольского воеводства;
 Вилла Деция — памятник культуры Малопольского воеводства.

Ссылки 
 Bielansko — Tyniecki Park Krajobrazowy Landscape Park 

Сады и парки Кракова
Парки Малопольского воеводства